Distrikt Independencia (spanisch Distrito de Independencia) bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Independencia (Huaraz), in der Provinz Huaraz (Region Ancash)
 Distrikt Independencia (Lima), in Lima
 Distrikt Independencia (Pisco), in der Provinz Pisco (Region Ica)
 Distrikt Independencia (Vilcas Huamán), in der Provinz Vilcas Huamán (Region Ayacucho)